Салаверри () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Салаверри, Айвен (род. 1971) — канадский боец ММА, тренер.
 Салаверри, Филипе Сантьяго (1806—1836) — перуанский военный и политический деятель.

См. также 
 Салаберри